granaat (munitie)
 Obus (geslacht), een geslacht van mierenleeuwen
 Obus (automerk), Frans automerk